Золотий кубок КОНКАКАФ 2000 () — 15-ий розіграш чемпіонату КОНКАКАФ (5-ий розіграш під найменуванням Золотий кубок КОНКАКАФ), організований КОНКАКАФ, що відбувся з 12 по 27 лютого 2000 року.

Турнір проходив в США, у містах Лос-Анджелес, Маямі та Сан-Дієго. Дванадцять команд були розбиті на чотири групи по три команди, по дві команди з кожної групи проходили у чвертьфінал. На турнір вперше була запрошена збірна з АФК, нею стала збірна Південної Кореї, крім того ще два учасника були запрошені від КОНМЕБОЛ — Колумбія, що стала фіналісткою цього турніру, та Перу, яке програло колумбійцям у півфіналі. Володарем Золотого кубку стала збірна Канади.

Кваліфікація

Стадіони

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D 

 зайняла в групі D 2-ге місце за жеребом.

Плей-оф

Чвертьфінали 

Матч закінчений на 89 хвилині

Півфінали

Фінал

Нагороди

Найкращі бомбардири 
4 голи
  Карло Кораццин

3 голи
  Карлос Павон

2 голи
  Роберто Паласіос
  Арнольд Дваріка
  Кобі Джонс

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Золотий кубок КОНКАКАФ 2000 на RSSSF 

Золотий кубок КОНКАКАФ
2000 у футболі
2000 в американському спорті